John Grogan peut faire référence à: 

 John Grogan (1957) un journaliste américain et écrivain.
 John Grogan (1961), homme politique travailliste britannique
 John Grogan (1956), joueur de Hurling
 John S. Grogan (1880–1952), joueur et entraîneur de football américain, de basketball et de baseball